Прову́лок Федько́вича — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Федьковича — провулок у місті Київ.
 Провулок Федьковича — провулок у місті Красний Луч Луганської області.
 Провулок Федьковича — провулок у місті Хотин Чернівецької області.
 Провулок Федьковича — провулок у місті Чернівці.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки